20 Grandes Éxitos es el segundo recopilatorio de la banda de rock argentino Soda Stereo. Fue editado en Argentina en 1994 por Sony Music Entertainment Argentina.

Canciones

CD 1 
Sobredosis de tv (Soda Stereo)
Dietético (Soda Stereo)
Trátame suavemente (Soda Stereo)
Nada personal (Nada personal)
Cuando pase el temblor (Nada personal)
Estoy Azulado (Nada personal)
Prófugos (Signos)
Persiana americana (Signos)
Signos (Signos)
 Vita-Set (Ruido blanco)

CD 2 
Pícnic en el 4º B (Doble vida)
En la ciudad de la furia (Doble vida)
Lo que sangra (La cúpula) (Doble vida)
Mundo de quimeras (Languis)
Un millón de años luz (Canción animal)
De música ligera (Canción animal)
Cae el sol (Canción animal)
Hombre al agua (Versión en vivo) (Rex Mix)
No necesito verte (Para saberlo) (Rex Mix)
Primavera 0 (Dynamo)

Álbumes de Soda Stereo
Álbumes de 1994
Álbumes de rock en español